George Dixon (1895–1975) – kanadyjski as myśliwski okresu I wojny światowej
 George Dixon (1901–1991) – amerykański rugbysta, złoty medalista olimpijski
 George Dixon (1870 – 1908) – kanadyjski bokser, pierwszy czarnoskóry mistrz bokserski
 George Dixon (1748–1795) – angielski kapitan, podróżnik
 George Dixon (1820–1898) – angielski polityk, członek partii Liberalnej